Haldensleben bezeichnet:
 die Stadt Haldensleben, 1938 gebildet aus Althaldensleben und Neuhaldensleben
 die mittelalterliche Grafschaft Haldensleben im  Nordthüringgau
 den ehemaligen preußischen Landkreis Haldensleben (1816–1952, bis 1938 Kreis Neuhaldensleben)
 den ehemaligen Kreis Haldensleben im Bezirk Magdeburg (1952–1990)
 den ehemaligen Landkreis Haldensleben im Land Sachsen-Anhalt (1990–1994)
 Dietrich von Haldensleben († 985), Markgraf der Nordmark und Stammvater des sächsischen Adelsgeschlechts derer von Haldensleben
Siehe auch:
 Hallensleben